Derek Dorsett (né le  à Kindersley en Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue dans la Ligue de hockey de l'Ouest pour les Tigers de Medicine Hat et dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan avec les Klippers de Kindersley. Il est repêché au  à la  en 2006 par les Blue Jackets de Columbus.

Il met fin à sa carrière professionnelle en novembre 2017 en raison de problèmes de santé.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||51 ||5 ||11 ||16 ||108 ||13 ||5 ||1 ||6 ||35  
|-
| 2004-2005|| Klippers de Kindersley || LHJS ||25 ||12 ||8 ||20 ||172 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||68 ||25 ||23 ||48 ||279 ||13 ||8 ||4 ||12 ||53 
|-
| 2006-2007|| Tigers de Medicine Hat || LHOu ||61 ||19 ||45 ||64 ||206 ||17 ||8 ||8 ||16 ||56 
|-
| 2007-2008|| Crunch de Syracuse || LAH ||64 ||10 ||8 ||18 ||289 ||12 ||0 ||1 ||1 ||56
|-
| 2008-2009|| Crunch de Syracuse || LAH ||7 ||1 ||5 ||6 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2008-2009|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||52 ||4 ||1 ||5 ||150 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2009-2010|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||51 ||4 ||10 ||14 ||105||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||76 ||4 ||13 ||17 || 184||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||77 ||12 ||8 ||20 || 235||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 4|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 24|| 3|| 6|| 9|| 53|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || Rangers de New York || LNH || - || - || - || - ||-  || 11 || 0 || 1 || 1 || 28
|-
|2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 51 || 4 || 4 || 8 || 128 || 23 || 0 || 1 || 1 || 19
|-
|2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 79 || 7 || 18 || 25 || 175 || 6 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 71 || 5 || 11 || 16 || 177 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 14 || 1 || 3 || 4 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 20 || 7 || 2 || 9 || 74 || - || - || - || - || -

| 515 || 51 || 76 || 127 ||  ||43 ||0 ||2 ||2 ||69

Références

Naissance en Saskatchewan
Naissance en décembre 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Rangers de New York
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Tigers de Medicine Hat